Евгений Колокольников:
 Колокольников, Евгений Васильевич (1946—2011) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер СССР.
 Колокольников, Евгений Михайлович (1910—1989) — советский топограф, художник, альпинист, заслуженный мастер спорта СССР (1954).